Twitter
Time Warner
.tw
(22894) 1999 TW
Terawatt

Desambiguações de siglas